Аэропорт Транг (),  — гражданский аэропорт, находящийся в семи километрах от города Транг одноимённой провинции (Таиланд).

Статистика по аэропорту (2008 год) 
 Взлёты/посадки воздушных судов — 870
 Отправлено пассажиров — 51 992
 Транзит — 72
 Прибыло пассажиров — 53 461
 Всего пассажиров — 105 453
 Отправлено грузов — 48 092 кг
 Принято грузов — 100 622 кг
 Отправлено почты — 0 кг
 Принято почты — 0 кг

Авиакомпании и пункты назначения

Примечания

Ссылки 
 Информация об аэропорте на сайте Управления гражданской авиации Таиланда
 Программа «Thai Flying»
 

Аэропорты Таиланда